Суперкубок Ісландії з футболу 2008 — 39-й розіграш турніру. Матч відбувся 4 травня 2008 року між чемпіоном Ісландії клубом Валюр та володарем кубка Ісландії клубом Гапнарфйордур.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на rsssf 

2008
Ісландія